Șar poate fi:

 Râul Șar, Cormoș - afluent al râului Cormoș
 Râul Șar, Mureș - afluent al Mureșului

Vezi și 
 Șard
 Șaroș
 SAR